La Serie C Gold Puglia 2021-2022 è stata l'edizione annuale del primo livello regionale di pallacanestro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa ai play-off regionali.
      Ammessa al 1º turno dei play-out.
Note:

L' A.D. Valentino Bk Castellaneta ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Calendario

Girone di andata

Girone di ritorno

Collegamenti esterni
 

Campionato italiano di pallacanestro